2 miejscowości w Polsce: 
 Szamoty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Nadarzyn 
 Szamoty – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Szamocin
1 miejscowość historyczna w Polsce:
 Szamoty – niegdyś wieś w gminie Skorosze, województwie warszawskim, w powiecie warszawskim; w latach 1952 – 1954 część Czechowic, w latach 1954-1977 część miasta Ursus, od 1977 część Warszawy wchodząca w skład dzielnicy Ursus.